

Patronyme 

 Dominique de Legge ( - ), personnalité politique française
 Henri de Legge ( - ), personnalité politique française
 , personnalité politique française

Voir aussi